Hrvatska:
Poljane (Dragalić), naselje u općini Dragalić
Poljane (Opatija), gradsko naselje Opatije